Hamed Karoui (1927-2020) – politico tunisino
 Nabil Karoui (1963) – politico e imprenditore tunisino
 Slah Karoui (1951) – ex calciatore tunisino
 Walid Karoui (1996) – calciatore tunisino